Bedford Township kan vara följande platser i USA:

 Bedford Township, Arkansas
 Bedford Township, Wayne County, Illinois
 Bedford Township, Iowa
 Bedford Township, Calhoun County, Michigan
 Bedford Township, Monroe County, Michigan
 Bedford Township, Missouri
 Bedford Township, Coshocton County, Ohio
 Bedford Township, Cuyahoga County, Ohio (upplöst)
 Bedford Township, Meigs County, Ohio
 Bedford Township, Pennsylvania